Abadey ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kush Abadey (* 1991), amerikanischer Jazzmusiker
 Nasar Abadey (* ≈um 1950), amerikanischer Jazzmusiker